Batar (rivier), rivier in Hongarije en Transkarpatië 
 Batăr, gemeente in Roemenië